Die Wyschejschaja Liha 2019 war die 29. Spielzeit der höchsten belarussischen Spielklasse im Männerfußball. Sie begann am 29. März 2019 und endete am 1. Dezember 2019.

Meister wurde der FK Dinamo Brest mit fünf Punkten Vorsprung vor Titelverteidiger BATE Baryssau. Aufsteiger waren FK Slawija-Masyr und FK Energetik-BGU Minsk. Vor Saisonbeginn hatte der FK Lutsch Minsk mit Dnjapro Mahiljou fusioniert. Dementsprechend blieb Djanpro Mahiljou Erstligist.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Relegation 
Der Dritte der Perschaja Liha bestritt am 5. und 8. Dezember 2019 zwei Relegationsspiele gegen den 14. der Wyschejschaja Liha. 

|}

Weblinks 
 Offizielle Website (russisch)
 Tabelle auf soccerway.com
 Saison auf kicker.de

Einzelnachweise 

2019
Fußballsaison 2019